Kenyon (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Kenyon – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
Gminy w USA:
 Kenyon (ang. Kenyon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue